Heinrich Brditschka ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Brditschka (Fabrikant) (1886–1965), deutschböhmischer Glasfabrikant in Gablonz
 Heinrich Eugen Brditschka (1906–1963), deutschböhmischer Glasfabrikant 
 Heinrich Wenzel Brditschka (1930–2018), österreichischer Flugzeugbauer